TLS — акронім, що може означати:

 Transport Layer Security — криптографічний протокол передачі даних в Інтернет;
 Thread-local storage — локальна пам'ять ниток;
 код IATA аеропорту Тулузи